Pierre Lafon peut désigner :
 Pierre Lafon (1773-1846), tragédien français ;
 Pierre Lafon (1806-?), homme politique français.
 Pierre Lafon (1904-1942), résistant français, Compagnon de la Libération.